Roux se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claude Roux
 Jean Roux
 Pierre Roux